El término La Tribuna puede referirse a:

 «La tribuna», canción de Quilapayún.
 La Tribuna, edificio de España.

Publicaciones 
España
 La Tribuna, periódico de Barcelona.
 La Tribuna, periódico de Madrid.
 La Tribuna, periódico de Lérida.
 La Tribuna de Albacete, periódico de España.
 La Tribuna Socialista, periódico de Barcelona.

Sudamérica
 La Tribuna, periódico aprista de Perú.
 La Tribuna, periódico desaparecido de Buenos Aires (1853-1880).
 La Tribuna, periódico de Chile.
 La Tribuna, periódico de Honduras.
 La Tribuna, periódico de Paraguay.